Wąsosz può riferirsi a diversi comuni della Polonia:
Wąsosz, comune del Voivodato della Bassa Slesia
Wąsosz, comune del Voivodato della Podlachia